Dărmănești (Bacău), stad
 Dărmănești (Dâmbovița), landelijke gemeente